Pedro Henrique Konzen (ur. 16 czerwca 1990 w Santa Cruz do Sul) – brazylijski piłkarz, występujący na pozycji pomocnik. Obecnie jest zawodnikiem azerskiego Qarabag Agdam.

Kariera klubowa 
Pedro Henrique karierę rozpoczynał w trzecioligowym SER Caxias. W dwa sezony grał w 24 meczach i wyniki 3 bramki.
Zauważony przez FC Zürich, wstąpił na dwa lata 24 stycznia 2012. Strzelił swojego pierwszego gola w tym sezonie 18 lutego 2012 przeciwko FC Thun.

26 czerwca 2014 podpisał czteroletni kontrakt z Stade Rennais FC.

Stan na: 11 lipca 2017 r.

Bibliografia 
  

Brazylijscy piłkarze
Piłkarze Santa Cruz FC
Piłkarze Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Piłkarze FC Zürich
Piłkarze Stade Rennais
Piłkarze PAOK FC
Urodzeni w 1990